Xã Xuân Thọ (Xuân Lộc), provincie Đồng Nai.
 Xã Xuân Thọ (Đà Lạt), provincie Lâm Đồng.
 Xã Xuân Thọ (Như Thanh), provincie Thanh Hóa.
 Xã Xuân Thọ (Triệu Sơn), provincie Thanh Hóa.
 Xã Xuân Thọ 1, Sông Cầu, provincie Phú Yên.
 Xã Xuân Thọ 2, Sông Cầu, provincie Phú Yên.